El Conde Eitel Federico III de Hohenzollern (1494 - 15 de enero de 1525 en Pavía) fue Conde del Condado de Hohenzollern desde 1512 hasta su muerte.

Biografía 
Eitel Federico era un hijo del Conde Eitel Federico II (1452-1512) de su matrimonio con Magdalena (1460-1496), la hija del Margrave Federico de Altmark. Eitel Federico sucedió a su padre como Conde de Hohenzollern en 1512.

En 1515, contrajo matrimonio con Juana de Witthem (m. 1544), la hija de Felipe, Señor de Beersel y Boutersem.

Eitel Federico III era alto consejero y gran chambelán del emperador Maximiliano I, lo que demuestra que él, al igual que su padre antes que él, tenía excelentes relaciones con los Habsburgo. También era Archichambelán Imperial y capitán del Señorío de Hohenberg.

Murió en Pavía en 1525; puede que fuera envenenado. Estaba en Pavía para servir como capitán del regimiento de Lansquenetes. Fue enterrado en la Catedral de Pavía.

Descendencia 
De su matrimonio Eitel Federico tuvo los siguientes hijos:
 Carlos I (1516-1576), su sucesor como Conde de Hohenzollern, desposó en 1537 a la Margravina Ana de Baden-Durlach (1512-1579).
 Ferfried (murió joven)
 Ana (m. 1574)
 Margarita (murió joven)
 Eitel Federico (m. 1544), caído durante el Sitio de St. Dizier.
 Félix Federico (m. 1550)
 Juana (m. 1550), desposó en 1539 al Barón Jaime III, Senescal de Waldburg-Trauchburg (1512-1542).

Ancestros

Referencias 
 Wolfgang Neugebauer: Die Hohenzollern. Anfänge, Landesstaat und monarchische Autokratie bis 1740, vol. 1, Stuttgart, Berlin and Cologne, 1996

Enlaces externos 
 Entry at rootsweb.ancestry.com
 Family tree of the Hohenzollern dynasty

Condes de Hohenzollern
Nobles de Alemania del siglo XV
Nobles de Alemania del siglo XVI